Kliment-von-Ohrid-Kirche ist der Name folgender Kirchen:

 Kliment-von-Ohrid-Kirche (Dobritsch)
 Kliment-von-Ohrid-Kirche (Los Angeles)
 Klementskathedrale (Ohrid)
 Kliment-von-Ohrid-Kirche (Plowdiw)
 Kliment-von-Ohrid-Kirche (Skopje)
 Kliment-von-Ohrid-Kirche (Sofia)